Imagen Miami es una revista en idioma español e inglés fundada en 2009 en Miami por Angela Calderón. Es de publicación mensual, y aborda principalmente los tópicos de moda, música, cine, gastronomía, arte, salud y entretenimiento.

En la actualidad, la revista en el Sur de la Florida tiene una difusión de 15000 ejemplares impresos y 10000 circulación digital, logrando así un alcance de 150.000 lectores. En portada, ha logrado tener figuras a nivel internacional como la diseñadora Agatha Ruiz de la Prada, Aarón Díaz y Lola Ponce, Anitta, Adamari López, Manuel Turizo,Majida Issa, Catherine Siachoque, entre otros.

Historia 

La revista fue fundada en el 2009 por Ángela Calderón, quien emigró a Estados Unidos en el 2000 desde su natal Colombia. Desde 2015, su hijo, David Alejandro Rendón, le sucedió en la dirección hasta la fecha. 

La revista Imagen Miami se ha convertido en una de las mejores publicaciones hispanas en el Sur de la Florida. Su trayectoria publicando material exclusivo (fotografía y redacción), han logrado la fidelidad de sus lectores.

En 2013, el Grupo Empresarial Imagen Magazines, creó la Fundación Mujer Imagen, con el propósito de proyectarse socialmente a la comunidad y promover un beneficio a mujeres emprendedoras, que quieren alcanzar su éxito empresarial ayudándoles a conseguir un sostén económico para ellas y sus familias, y también llegar hacer fuente de creación de empleos.

Publicación 
La revista Imagen Miami es una publicación mensual (anteriormente, bimensual), que utiliza tanto ejemplares de bolsillo como presencia en línea para llegar a 150.000 lectores.

Área de distribución 

 Estados Unidos (Miami): Brickell, Key Biscayne, Coral Gables, Design District, South Beach, Aventura y Doral.
 Colombia: se distribuye en la ciudad de Cali, en restaurantes, hoteles y spas seleccionados.
 México: se distribuye en la Ciudad de México, en restaurantes y hoteles seleccionados.

Contenido

Cultura 
Música, gastronomía, moda, espectáculos, cine y arquitectura, e interiorismo. La variedad de contenido depende de las estaciones del año.

Filosofía 
Como herramienta de crecimiento y cambio positivo, un segmento de la revista se dedica a explicar y difundir información que fomente la transformación social hacia una comunidad que abrace la igualdad de género, la tolerancia cultural y religiosa. Junto a un equipo de psicólogos y sociólogos, se redacta sobre temas de interés de la sociedad actual.

Otros medios 
Entre los años 2013 y 2015, se publicó Imagen Hialeah, siendo parte de la editorial Imagen pero destinada a otra ciudad de Miami, Hialeah, además de ser publicada intermensual junto a Imagen Miami. La edición en inglés recibe el nombre de Imagen Magazine.

Personal

Actualidad 

 Editor en Jefe: David Alejandro Rendón 
 Editora y fundadora: Ángela Calderón 
 Director de arte: Alejandro Castillo
 Editor de belleza: Emilio Uribe 
 Editor de viajes: David Alejandro Rendón
 Director visual: Camilo Zack
 Desarrollo de negocios: Mandy Llanes

Anteriores 
 Editora en Jefe de contenidos: Maite Luna (2009 - 2018) 
 Columnista: GiGi Díaz (2013 - 2015)
 Editora de estilo de vida y entretenimiento: Luisa Rangel (2017 -2021) 
 Director cultural: Rubens Riol (2018-2019)

Enlaces externos 
 Sitio web oficial
 Cuenta de Twitter
 Cuenta de Instagram

Referencias 

Revistas de Estados Unidos
Revistas de moda
Revistas en inglés
Revistas en español
Publicaciones fundadas en 2009
Revistas mensuales
Revistas para mujeres